Владимир Добровольский:
 Добровольский, Владимир Анатольевич (1918—2003) — русский советский писатель, лауреат Сталинской премии.
 Добровольский, Владимир Владимирович (1880—1956) — советский учёный, член-корреспондент Академии Наук СССР.
 Добровольский, Владимир Иванович (1838—1904) — окулист.
 Добровольский, Владимир Михайлович (1834—1877) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Добровольский, Владимир Николаевич (1856—1920) — русский краевед, этнограф и фольклорист.
 Добровольский, Владимир Фёдорович — советский и российский скульптор-монументалист.